Voces de los animales puede referirse a:
Onomatopeyas, imitaciones del sonido que emiten los animales; o
Nombre de las voces de los animales, nombre que dichos sonidos reciben.